Iznogood (Iznogoud) er en fransk tegneserie om en storvesir i Bagdad ved navn Iznogood, som ønsker at blive kalif i stedet for kaliffen, Harun al Raptusch.

Tegneserien blev oprindelig skrevet af René Goscinny og tegnet af Jean Tabary.

Handling 

Serien udspiller sig i Bagdad, hvor Iznogood er storvesir under kaliffen Haroun El Poussah (et navn, som spiller på navnet på den historiske kalif Harun al-Rashid). Iznogoods eneste mål i livet er at styrte kaliffen og tage hans plads. Dette kommer stadig frem gennem hans berømte erklæring: "Jeg vil være kalif i stedet for kaliffen", som har fået en plads i fransk daglig tale om mennesker, som gerne vil være ledere. Iznogoods trofaste tjener, Al Muliman, assisterer ham altid i planerne.

For at nå sit mål udtænker Iznogood altid de mest utrolige planer, men han mislykkes altid i sine forsøg på at styrte kaliffen, som på sin side udviser en ufattelig mangel på evne til at forstå Iznogoods hensigter.

Oversigt 
15 af albummene er udgivet på dansk af Lademann, Gutenberghus, Interpresse og Carlsen Comics.
Fra december 2017 til november 2021 udgav Forlaget Zoom album 1-30 som bogserie i 10 bind. Album 31 og fremefter udgives af Zoom som enkeltalbum.

Eksterne henvisninger 
 bibliotek.dk
 minetegneserier.no
 bdoubliees.com
 bedetheque.com
 bdcentral.com
 iznogoudworld.com

Tegneserier fra Frankrig